Podschio ist der Familienname von:

 Alexander Wiktorowitsch Podschio (1798–1873), russischer Dekabrist
 Iossif Wiktorowitsch Podschio (1792–1848), russischer Dekabrist

Siehe auch:
 Poggio